Slovo Sun znamená v angličtině Slunce, proto se používá jako název pro mnoho věcí a může mít víc významů:

 Sun Microsystems – americká firma vyrábějící počítače a software a vyvíjející programovací jazyk Java
 Sunoco americká ropná firma
 Sun Records – nahrávací společnost
 Sun – tradiční japonská délková míra = 3.03 cm

Noviny 
 The Sun – britský deník, nejčtenější noviny v angličtině
 New York Sun – deník města New York
 The Baltimore Sun – deník města Baltimore
 Chicago Sun-Times – deník města Chicago
 Vancouver Sun – deník Britské Kolumbie
 The Sun (Malaysia) – malajsijské noviny v angličtině
 Sun (supermarket tabloid) – noviny supermarketu v USA
 The Sun Daily – čínské noviny v Hongkongu
 The Herald Sun – melbournský deník (dříve The Sun News-Pictorial)
 The Lowell Sun – noviny ve městě Lowell v Massachusetts
 Sun Herald – deník v Gulf Coast of the United States
 The Sun-Herald – noviny vycházející každou neděli v Sydney
 Kitsap Sun – Bremertonský deník
 The Sun (Thuriya) – název bývalých barmských novin (1915 – 1954)
 The Sun Magazine – literární magazín o politice a kultuře, filozofii a duchovnu
Noviny syndikátu Sun Media:
 Calgary Sun – Calgary
 Edmonton Sun – Edmonton
 Ottawa Sun – Ottawa
 Toronto Sun – Toronto
 Winnipeg Sun – Winnipeg

Lidé 

Sun je tradiční čínské příjmení.

Jména osob:
 Sun Myung Moon (1920–2012) korejský náboženský představitel
 Sun Jihai (* 1977) čínský fotbalista, hraje za Manchester
 Stefanie Sun (* 1978) Singapurská zpěvačka
 Sun-c' (6. st. př. n. l.) generál státu Wu, autor spisu Umění války
 Sun Tzu (někdy mezi 3. a 5. st. n. l.) čínský matematik, autor spisu Sun Tzu Suan Ching
 Sun Yat-sen (1866 – 1925) čínský revolucionář
 Zhi-Wei Sun (* 1965) čínský matematik
 Sun Ra (1914 – 1993) jazzový hudebník
Smyšlené postavy
 Sun Wu-kchung (v transkripci pinyin: Sun Wukong), zvaný také Opičí král, hrdina románu Putování na západ
 Sun Kwon ze seriálu Lost
 Aeryn Sun a její matka Xhalax Sun ze sci-fi seriálu Farscape
 The Sun – boss ve videohře The House of the Dead III
 Spinel Sun z manga a anime Cardcaptor Sakura
Prominentní osoby období tří království
 Sun Jian (155 – 191) generál za vlády dynastie Han
 Sun Ce (175 – 200) syn Sun Jian, vůdce jižní Číny
 Sun Quan (182 – 252) mladší bratr Sun Ce, první vládce království Wu
 Sun Xiu (235 – 264) třetí vládce království Wu
 Sun Hao – poslední vládce Wu
 Sun Liang – vládce Wu
 Sun Shangxiang (184 – ?), dcera Sun Jian, vdala se za Liu Bei (zakladatele království Shu)

Geografie 
 Suna (také Sun) – řeka v Karélii